Дэ́бни Уо́ртон Ко́улмен (; род. 3 января 1932, Остин, Техас, США) — американский актёр кино и телевидения, получивший известность, в первую очередь, после ролей в фильмах «С девяти до пяти» (1980), «Тутси» (1982), «Военные игры» (1983), «Поклялся молчать» (1987), «Вам письмо» (1998).

Биография 
Дэбни Уортон Коулмен родился в Остине, штат Техас. Его родители — Мэри Уортон (урождённая Джонс) и Мелвин Рэндольф Коулмен. Он поступил в Военный институт Вирджинии в 1949 году, затем изучал право в Университете Техаса. Дважды был женат: на Энн Кортни Харрелл в 1957—1959 годах и на Джин Хейл с 1961 по 1984 год. У Коулмена четверо детей: Меган, Келли, Рэнди и Квинси. Он живёт в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе.

6 ноября 2014 года Коулман получил звезду на Голливудской Аллее Славы.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Школы права Техасского университета
Выпускники Военного института Виргинии